Ла Милпа има више значења:

 Ла Милпа (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Милпа (Хосе Систо Вердуско), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Милпа (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Милпа (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Милпа (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Милпа (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Милпа (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Милпа (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Милпа, Ла Лагуна (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Милпа, Ел Уно (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Милпа (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Милпа (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Милпа (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Милпа (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Милпа (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику